Die Abkürzung CWO steht für:
 Chief Warrant Officer
 Communist Workers Organisation
 Cadmiumwolframat

CWO